The Adversary – album di Ihsahn del 2006
 The Adversary – album dei Thy Art Is Murder del 2010
 L'avversario (The Adversary) – romanzo di Julian May del 1984

Pagine correlate 
 Adversary